40-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 5-й среди юношей и девушек прошёл в американском Преск-Айле с 28 января по 3 февраля 2006 года.

Соревнования проводились среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Медальная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Международные соревнования по биатлону в США
Международные спортивные соревнования в Мэне
Январь 2006 года
Февраль 2006 года
Спорт в США в 2006 году
Чемпионаты мира в США